Zwoliński ist der Name

 eines polnischen Fußballers, siehe Mikołaj Zwoliński (* 1991)
 eines polnischen Sprinters, siehe Krzysztof Zwoliński (* 1959)

Siehe auch:
 Swolinzky